Het kogelstoten voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Valerie Adams uit Nieuw-Zeeland, die haar titel in Rio de Janeiro verdedigde, maar tweede werd in de finale. De wedstrijd bestond uit een kwalificatieronde, waar atletes in drie pogingen bij de beste twaalf deelnemers moesten komen om een plaats in de finale af te dwingen. De kwalificatie-eis was een afstand van 18,40 meter; dat werd gehaald door zes atleten, waardoor de zes besten onder die afstand zich eveneens kwalificeerden voor de eindstrijd. In de finale kreeg iedere kogelstoter opnieuw zes pogingen, waarbij de vier minst presterende finalisten na de derde poging afvielen. De Amerikaanse Michelle Carter won het goud met een stoot van 20,63 meter, ruim twintig centimeter verder dan de Nieuw-Zeelandse Adams en tevens een nationaal record.

Uitslagen 
Een X in onderstaande tabellen duidt op een ongeldige stoot.

Kwalificatieronde

Finale 

Vrouwen Kogelstoten